Тула () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.

Население составляет 1665 человек, плотность населения составляет 25,42 чел./км². Занимает площадь 65,51 км². Почтовый индекс — 7010. Телефонный код — 079.

Покровителем населённого пункта считается святая равноапостольная императрица Елена, празднование 18 августа.

Ссылки